Плотницкий — фамилия и топоним:

Носители фамилии 
 Плотницкий, Болеслав (1913—1988) — польский актёр театра и кино.
 Плотницкий, Дмитрий Анатольевич (род. 1988) — белорусский легкоатлет, прыгун тройным.
 Плотницкий, Игорь Венедиктович (род. 1964) — глава Луганской Народной Республики (2014—2017).
 Плотницкий, Олег Юрьевич (род. 1997) — украинский волейболист.

Топонимы 
  Плотницкий — хутор в Нижнедевицком районе Воронежской области.
 Плотницкий конец — исторический район древнего Новгорода.
 Плотницкий сельсовет — в Столинском районе Республики Беларусь.
 Вабищевичи-Плотницкие — старинный белорусский шляхетский род герба Юньчик.